Bache – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Bache – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)